

Patronyme

 André Boutard (1924-1998), clarinettiste classique français. 
 Charles Boutard (1825-1904), général français.
 François Boutard, (1664-1729), était un ecclésiastique et poète français.
 Jean-Baptiste Boutard, (1862-1920), était un homme politique français.
 Jacques Boutard, (1906-1982), était un homme politique français.
 Michel Boutard, (né en 1956), est un gymnaste artistique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme